Натали Эник (, 3 августа 1955, Марсель) — французский социолог.

Научная биография 
Автор трудов по истории социологии, социологии гендерных отношений и социологии искусства — становлению роли художника, писателя, переводчика, формам признания и вознаграждения художественных достижений.

Труды Н. Эник переведены на китайский, корейский, японский, арабский и основные европейские языки.

Труды 
 La Gloire de Van Gogh — essai d’anthropologie de l’admiration. Paris: Editions de Minuit, 1991
 Du peintre à l’artiste — artisans et académiciens à l'âge classique. Paris: Editions de Minuit, 1993
 Etats de femme: l’identité féminine dans la fiction occidentale. Paris: Gallimard, 1996
 Etre artiste. Lea transformations du statut des peintres et des sculpteurs. Paris: Klincksieck, 1996
 Ce que l’art fait à la sociologie. Paris: Minuit 1998
 Le triple jeu de l’art contemporain — sociologie des arts plastiques. Paris: Minuit, 1998
 L'épreuve de la grandeur. Paris: Editions La Decouverte, 1999
 Etre écrivain — Création et identité. Paris: Editions La Découverte, 2000
 Pour en finir avec la querelle de l’art contemporain. Paris: Echoppe, 1999
 Sociologie de l’art. Paris: Editions La Découverte, 2001
 La sociologie de Norbert Elias. Paris: Editions La Découverte, 2002
 Mères-filles: une relation à trois. Paris: A. Michel, 2002 (avec C. Eliacheff)
 L’art en conflits . Paris: Editions La Decouverte, 2002 (avec B. Edelman)
 Art, création, fiction: entre sociologie et philosophie. Nîmes: Chambon, 2003 (в соавторстве с Жаном-Мари Шеффером)
 Face à l’art contemporain. Paris: Echoppe, 2003
 Les ambivalences de l'émancipation féminine. Paris: Albin Michel, 2003
 L'élite artiste — Excellence et singularité en régime démocratique. Paris: Gallimard, 2005
 Pourquoi Bourdieu? Paris: Gallimard, 2007
 Faire voir. L’art à l'épreuve de ses médiations. Paris: Les Impressions nouvelles, 2009
 Le bêtisier du sociologue. Paris: Klincksieck, 2009
 La fabrique du patrimoine: De la cathédrale à la petite cuillère. Paris: Editions de la MSH, 2009
 L’art contemporain exposé aux rejets: études de cas. Paris: Hachette littératures, 2009
 Guerre culturelle et art contemporain. Une comparaison franco-américaine. Paris: Hermann, 2010
 Sortir des camps, sortir du silence: de l’indicible à l’imprescriptible. Bruxelles: les Impressions nouvelles, 2011
 De la visibilité: excellence et singularité en régime médiatique. Paris: Gallimard, 2012
 Maisons perdues. Paris: Thierry Marchaisse, 2013
 Le Paradigme de l’art contemporain. Structures d’une révolution artistique. Paris: Gallimard, 2014

Публикации на русском языке 
 , Эйниш Н. Дочки-матери: Третий лишний? М.: Институт общегуманитарных исследований, 2006 (переизд. 2011)
 Эник Н. Слава Ван Гога. Опыт антропологии восхищения. М.: V-A-C press, 2014.

Примечания

Ссылки 
 
 

Социологи Франции
Родившиеся в Марселе
Социологи искусства
Социологи литературы
Гендерные социологи
Социологи по алфавиту
Женщины-социологи